Поповци могу бити:

 Поповци (Александровац), насељено мјесто у општини Александровац, Расински округ, Република Србија
 Поповци (Пакрац), насељено мјесто града Пакраца, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Поповци (Видем), насељено мјесто у општини Видем, Подравска регија, Република Словенија